

Oiseau
 La sterne, oiseau marin aussi appelée « hirondelle de mer ».

Patronyme
Sterne est un nom de famille d'origine germanique signifiant "étoiles".
 Richard Sterne (vers 1596-1683), prêtre anglais
 Laurence Sterne (1713-1768), écrivain anglais
 Carus Sterne, nom de plume d'Ernst Ludwig Krause (1839-1903), biologiste allemand
 Hedda Sterne (1910-2011), artiste peintre américaine
 Bobbie L. Sterne, femme politique américaine
 René Sterne (1952-2006), auteur belge de bande dessinée
 David Sterne est un acteur Britannique

Divers
 Sterne, label de musique.
 Le Patrouilleur de service public Sterne de la Marine nationale française
 STERNE pour Système territorial d'études et de recherches naturalistes et écologiques, une base de données naturaliste sur le territoire du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Homonymie de patronyme germanique